An Capoen, Belgisch arts en politica
 Michel Capoen, Belgisch politicus
 Remi Capoen, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam